Pessoas
Vasco Martins de Alvelos — Bispo de Lamego, Portugal, dos sécs. XIII e XIV.
Vasco Martins (bispo) — Bispo do Porto, Portugal, do séc. XIV.
Vasco Martins (músico) — Músico cabo-verdiano.

Topónimos
Fajã de Vasco Martins - Fajã na ilha de São Jorge, nos Açores, Portugal.

Desambiguação